Spirit Lake kan syfta på:

Kanada 

 Spirit Lake, Yukon, sjö,

USA 

 Spirit Lake, Iowa, countyhuvudort, Dickinson County, 
 Spirit Lake, Idaho, ort, Kootenai County,